Selandia – isola della Danimarca
Selandia – regione della Danimarca
Selandia Occidentale – ex contea della Danimarca
MS Selandia – nave transatlantica

Pagine correlate
Sealand
Sjælland
Zelanda (disambigua)